Cet article recense les volcans de Russie.

Liste

Kamtchatka

Îles Kouriles

Autres

Annexes

Articles connexes 
 Liste des volcans

Liens externes 
 
  Volcanoes of Kamchatka and Mainland Asia (Global Volcanism Program)
  Volcanoes of the Kuril Islands (Global Volcanism Program)
  Volcanoes of the Mediterranean and western Asia (Global Volcanism Program)

Références 

Russie
Volcans